Элба (город, Миннесота) — город в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Элба (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уинона, Миннесота, США.